Thomas "Tom" Baldwin is een personage in de Amerikaanse televisiereeks The 4400, gespeeld door acteur Joel Gretsch.

Tom verschijnt als eerste in de 'Pilot' en daarna in (bijna) elke aflevering.

Tom werkt bij de National Threat Assessment Command. Dit is een onderdeel van het Department of Homeland Security. Dit onderdeel moet toezicht houden op de 4400 mensen die recent teruggekeerd zijn nadat ze vanaf de jaren 40 een voor een verdwenen. Zijn partner bij de NTAC is Diana Skouris.

Hij heeft een zoon, Kyle Baldwin. Zijn neef is Shawn Farrell.

Personage uit The 4400